Тлачичука има више значења:

 Општина Тлачичука (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тлачичука (Тлачичука, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику